Nordkaperen har flere betydninger:
 Nordkaperen - et sejlskib som Troels Kløvedal har anvendt til sine rejser.
 Nordkaperen-klassen - en klasse af torpedobåde i det danske Søværn
 S321 Nordkaperen - en ubåd af Narhvalen-klassen i det danske Søværn

Se også
 Nordkaper - en bardehval